Rivière Sheldrake bezeichnet folgende Flüsse in der kanadischen Provinz Québec:

 Rivière Sheldrake (Hudson Bay), Fluss in Nord-du-Québec
 Rivière Sheldrake (Sankt-Lorenz-Golf), Fluss in der Minganie